Biografies:
 Orestes (metge), metge i sant grec 
 Orestes (mitologia), fill d'Agamèmnon i Clitemnestra 
 Orestes (prefecte), prefecte d'Alexandria 
 Orestes de Macedònia, Rei de Macedònia 
 Orestes de Sebaste, sant màrtir de Sebaste 
 Flavi Orestes, general romà, pare de Ròmul August 
 Orestes (sàtrapa), sàtrapa de Lídia
 Gneu Aufidi Orestes, cònsol romà el 71 aC 
 Gneu Aureli Orestes, pretor urbà el 77 aC 
 Luci Aureli Orestes, diversos personatges
 Miscel·lània:
 Orestes (Indiana)
 Orestes (poble), poble epirota incorporat al Regne de Macedònia 
 Orestes, cognom romà, vegeu Gens Aurèlia i gens Aufídia.
 Tragèdies:
 Orestes (Eurípides), tragèdia d'Eurípides
 Oreste schiavo, tragèdia de Marco Pacuvio
 Oreste (Draconzio), tragèdia de Blossio Emilio Draconzio
 Oreste (Rucellai), tragèdia de Giovanni Rucellai
 Oreste (Voltaire), tragèdia de Voltaire
 Oreste (Alfieri) (1783), tragèdia de Vittorio Alfieri
 Òperes:
 Oreste (Cimarosa) (1783), òpera de Domenico Cimarosa
 Oreste (Morlacchi) (1808), òpera de Francesco Morlacchi
 Oreste (Kreutzer) (1818), òpera de Konradin Kreutzer